Reprezentacja Korei Południowej w piłce siatkowej mężczyzn – narodowa reprezentacja tego kraju, reprezentująca go na arenie międzynarodowej.

Zespół czterokrotnie wygrywał Mistrzostwa Azji (ostatni raz w 2003 roku). Korea Południowa siedmiokrotnie startowała na Mistrzostwach Świata (najlepszy wynik to dwukrotnie 8. miejsce).

Osiągnięcia

Igrzyska Azjatyckie 
 1. miejsce - 1978, 2002, 2006

 2. miejsce - 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 1998

 3. miejsce - 1982, 1994, 2010

Mistrzostwa Azji 
 1. miejsce - 1989, 1993, 2001, 2003

 2. miejsce - 1975, 1979, 1991

 3. miejsce - 1983, 1987, 1995, 1999, 2005

Puchar Azji 
 1. miejsce - 2014

 2. miejsce - 2008

Skład reprezentacji na Ligę Światową 2008

Skład reprezentacji na Mistrzostwa Świata 2006 

Piłka siatkowa w Korei Południowej
Korea Południowa
Reprezentacje narodowe Korei Południowej